RNF103 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 685 амінокислот, а молекулярна маса — 79 405.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як убіквітинування білків. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки